Faja hace referencia a varios artículos:

Vestimenta
 Faja (indumentaria), pieza de tela en forma de cinta ancha que se coloca alrededor de la cintura. 
 Faja eclesiástica, prenda que se usa en el clero.
Faja sagrada, reliquia de la Santísima Virgen María

Localidades
Faja Maisan, localidad chilena ubicada en la Región de la Araucanía

Freguesias en Portugal
 Fajã de Baixo
 Fajã de Cima
 Fajã Grande
 Fajã da Ovelha

Además
 Faja (heráldica), uno de los símbolos del escudo.
 Faja, una parte del barco.
 Faja, celebración o fiesta nocturna con el objetivo prioritario de mantener relaciones sexuales.
 Faja, tipo de cable con multitud de conectores situados paralelamente. 
Faja, moldura uniforme, ancha y muy poco saliente.